Jumar steht für:
 Ulrich Jumar (* 1959), deutscher Ingenieur für Prozessautomatisierung
 Jumart, auch Jumar, Ochsenesel oder Maulochse. Fabelhafter Bastard aus Rind und Esel, von dessen Existenz bis ins 18. Jahrhundert berichtet wurde
 eine Art Steigklemme, die beim Klettern mit Seil verwendet wird